Vold ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Erik Vold (* 1939), norwegischer Lyriker, Übersetzer, Literaturvermittler und Musiker
 Marjorie J. Vold (1913–1991), amerikanische Kolloidchemikerin
 Svein Erik Vold (* 1985), norwegischer Bahn- und Straßenradrennfahrer

Siehe auch:
 Wold
 Volt (Begriffsklärung)
 Vault